USS Bergall — кораблі ВМС США.

 USS Bergall (SS-320) — підводний човен часів Другої світової війни типу «Балао». На службі У складі ВМС США протягом 1942-1958 років, Передадний ВМС Туреччини, де отримав назву «TCG Turgutreis (S 342)». Ніс службу до 1983 року. Зданий на злам у 2000 році.
 USS Bergall (SSN-667) — підводний човен типу «Стерджен». На службі протягом 1969-1996 років. У 1997 році зданий на злам.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни